Зніч, іноді Жніч () — священний вогонь, а також жрець, який підтримував вічний вогонь; свічка пам'яті.

 Зніч — польський футбольний клуб з Білої Піски.
 Зніч — польський футбольний клуб з Прушкува.
 Зніч — білоруський метал-гурт з Мінська.